Udeniomyces är ett släkte av svampar. Udeniomyces ingår i familjen Cyfstofilobasidiaceae, ordningen Cystofilobasidiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Udeniomyces